

Форт-Фейрфілд — місто, штат Мен
 Форт-Фейрфілд — переписна місцевість, штат Мен